Джузеппе Пьеро (Беппе) Грилло ( или Beppe Grillo; род. , ) — итальянский комик, актёр, блогер и политик. В 2009 году основал протестное политическое движение «Пять звёзд». Партия быстро стала популярной и добилась серьёзных успехов в политической борьбе. Третье место с более чем 25 % поддержки на парламентских выборах в феврале 2013 года стали главной сенсацией этих выборов.

Биография

Ранние годы 
Беппе Грилло родился 21 июля 1948 года в Генуе (по другим сведениям — в Савиньоне, провинция Генуя). Сын Энрико Грилло, владельца компании Cannelli Grillo (производство аппаратуры газовой сварки). По воспоминаниям брата Андреа, Беппе с детства был в семье «клоуном» — например, являясь к ужину в образе Рэя Чарльза. Имеет среднее специальное образование — изучал бухгалтерию в частном институте имени Уголино Вивальди в Генуе. С 1968 года работал в семейной фирме, в 1971 уволился. Начал пробовать себя в генуэзском кабаре, подрабатывал торговлей джинсами, но в 1975 году владелец компании его уволил после того, как Беппе поведал ему о своём подлинном призвании.

Комик 
Спустя некоторое время его «открыл» в миланском театре Буллона . В 1977 году состоялся дебют Грилло на телевидении — программа Videobox (канал Rete 1). В том же году принял участие в воскресной полуденной программе Secondo voi, сопряжённой с лотереей Lotteria Italia. В 1979 году вместе  вёл программу Fantastico, в 1981 году придумал и вёл программу Te la do io l’America, а в 1984 — Te lo do io il Brasile. 15 ноября 1986 года стал автором монолога в одном из выпусков программы Fantastico 7. Ссора с Социалистической партией вылилась для Грилло в расставание с телекомпанией RAI, его также исключили из числа гостей фестиваля Сан-Ремо в 1988 и 1989 годах. В конце 1993 года вернулся на RAI с двумя монологами и добился огромного успеха своими выпадами против банков, политиков, итальянского образа жизни (в частности, консумеризма). Однажды Грилло пошутил, что не примет участия в выборах, потому что люди проголосуют за него, а он сторонник диктатуры.

Политик 

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Грилло выступал на коммерческом канале Telepiù с «новогодними обращениями к народу», которые транслировались сразу после соответствующих обращений президентов Республики (Скальфаро и затем Чампи). В 2007 году он организовал на главной площади Болоньи (piazza Maggiore) так называемый V-Day (в значении «Vaffa-Day») с участием, по разным оценкам, десятков или сотен тысяч человек, а в 2009 году учредил на съезде в здании театра Смеральдо (Teatro Smeraldo) в Милане Движение пяти звёзд, с которым тесно связана его дальнейшая политическая деятельность. Программа этой организации размещена в личном блоге Беппе Грилло. С самого начала существования движения делались заявления о его коренном отличии от традиционных партий, на сайте Грилло оно определяется как «свободное объединение граждан».

Поддержав 6 сентября 2014 года соглашение о прекращении огня на востоке Украины, Грилло одновременно высказал своё мнение о глубинных причинах конфликта: он увидел их в стремлении США, потерявших возможность безгранично финансировать «свою империю», но продолжающих действовать в рамках логики «однополярного мира», разрушить связи между Россией и Европой в целом, но особенно — между Россией и Германией.

3 февраля 2015 года, в день вступления в должность нового президента Италии Серджо Маттарелла, Грилло проигнорировал приглашение на официальную церемонию, но опубликовал в своём блоге поздравления и следующие пожелания главе государства:

 защищать Конституцию,
 не подписывать очевидно неконституционные акты, предлагаемые правительством,
 использовать свои полномочия для принятия законодательства, направленного на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения,
 подтвердить позицию Конституционного суда о незаконности действующего избирательного закона,
 противодействовать «кровосмесительным» связям между политическими партиями и организованной преступностью,
 восстановить ведущие позиции парламента,
 выразить солидарность как главы государства с прокурором (pubblico ministero) Палермо ,
 осуществить реорганизацию системы информирования общества,
 встретить в конце семилетнего периода президентских полномочий то же уважение и энтузиазм, которые сопровождали его избрание.

Персональный блог 
Грилло ведет персональный блог (beppegrillo.it ), где публикует материалы об альтернативной энергии, глобализации и новых технологиях. Записи доступны на трех языках: итальянском, английском и японском. Итальянская версия самая популярная и каждая запись получает несколько тысяч комментариев и откликов от читателей. Блог Грилло входит в десятку самых влиятельных блогов во всей мировой паутине. Автор часто получает письма с поддержкой от известных политиков и деятелей искусства, таких как Антонио ди Пьетро (бывший министр в правительстве Романо Проди), Фаусто Бертинотти, Ренцо Пиано, и даже от нобелевских лауреатов: Дарио Фо, Джозеф Стиглиц, Далай-лама, Мухаммад Юнис.

Частная жизнь 
От первой жены Сони Тони у Грилло двое детей: дочь Луна и сын Давиде, от второй, Парвин Таджик — Рокко и Чиро (у Парвин Таджик есть ещё двое детей от предыдущего брака). В футболе Грилло болеет за Сампдорию. Когда он стал использовать лозунг «вон судимых из парламента», тот обернулся против него самого, поскольку 7 декабря 1981 года в долине  (Пьемонт), будучи за рулём, он совершил аварию, в которой погибла семья друзей — муж с женой и их ребёнок девяти лет; в 1988 году был признан судом последней инстанции виновным в непредумышленном убийстве.

Труды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Комики Италии
Актёры Италии
Блогеры Италии
Политики Италии
Популизм
Председатели Движения пяти звёзд
Выпускники Университета Генуи